Smoked Out – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Warwick Trading Company
Smoked Out – cortometraggio del 1923 diretto da Ford Beebe
Smoked Out – cortometraggio del 1925 diretto da William Watson
Smoked Out – cortometraggio del 2009 diretto da Joyce P. Fields